Het taekwondotoernooi in de klasse tot 80 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op vrijdag 10 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi 

1 Gewonnen na verlenging.

Herkansingen

Bronvermelding 
  Loting

Mannen 80kg